Process – album di John Cale del 2005
Process – album di Candy Lo del 2007
Process – album di Sampha del 2017
Process – film di C.S. Leigh del 2004